Dalkarby kan syfta på:

 Dalkarby, Pojo – en by och egendom i Pojo kommun, Nyland
 Dalkarby, Kimito – en by i Kimito kommun, Åboland
 Dalkarby, Nagu – en by i Nagu kommun, Åboland
 Dalkarby, Jomala – en by i Jomala kommun, Åland